Anatolij Biełogłazow (ur. 1956), radziecki zapaśnik
 Siergiej Biełogłazow (ur. 1956), radziecki zapaśnik